Zkratka IDB může znamenat:

 Intelligent Drum & Bass – atmosférická forma Drum & Bassu
 Středočeská integrovaná doprava – autobusové linky Středočeského kraje